Фархад — многозначный термин: фамилия, имя, топоним. Личное имя Фархад персидского происхождения, означает «смышленый, способный, непобедимый». Распространено у некоторых тюркских народов.

Известные носители 
  (род. 1996) — азербайджанская теннисистка.
 Фархад, Мухаммед (1938—1987) — бангладешский революционер и коммунистический политический деятель.
 Фархад Раззаков (Фёдор Раззаков) (1962) — советский, российский историк, биограф.

Топонимы 
 Фархад — посёлок городского типа в Самаркандской области Узбекистана.
 Фархад — село, в Ряванд сельский район, в Нишапур Хорасан-Резави, Иран.